Bielice ist der Name von Orten in Polen: 
 Bielice (Biskupiec), ein Dorf in der Gmina Stronie Śląskie, Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Bielice (Mogilno), ein Dorf in der Gmina Mogilno, Powiat Mogileński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Bielice (Kożuchów), ein Dorf in der Gmina Kożuchów, Powiat Nowosolski, Woiwodschaft Lebus
 Bielice (Torzym) (Beelitz, Kreis Weststernberg/Brandenburg), ein Dorf in der Gmina Torzym, Powiat Sulęciński, Woiwodschaft Lebus
 Bielice (Krośniewice), ein Dorf in der Gmina Krośniewice, Powiat Kutnowski, Woiwodschaft Łódź
 Bielice (Piątek), ein Dorf in der Gmina Piątek, Powiat Łęczycki, Woiwodschaft Łódź
 Bielice (Sochaczew), ein Dorf in Sochaczew (Landgemeinde), Powiat Sochaczewski, Woiwodschaft Masowien
 Bielice (Wyszogród), ein Dorf in der Gmina Wyszogród, Powiat Płocki, Woiwodschaft Masowien
 Bielice (Stronie Śląskie) (Bielendorf, Kreis Habelschwerdt/Schlesien), ein Dorf in Stronie Śląskie, Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Bielice (Łambinowice), ein Ort der Gmina Łambinowice, Powiat Nyski, Woiwodschaft Oppeln
 Bielice (Świerczów), ein Dorf in der Gmina Świerczów, Powiat Namysłowski, Woiwodschaft Oppeln
 Bielice (Maszewo) (Wittenfelde, Kreis Naugard/Pommern), ein Dorf in der Gmina Maszewo, Powiat Goleniowski, Woiwodschaft Westpommern
 Bielice (Powiat Pyrzycki) (Beelitz, Kreis Pyritz/Pommern), ein Dorf in der Gmina Bielice, Powiat Pyrzycki, Woiwodschaft Westpommern

Siehe auch:
 Bjelica
 Stare Bielice in Biesiekierz